

Ричковська сільська рада — сільське поселення, Білозерський район, Курганська область
 Ричковська сільська рада — сільське поселення, Сєверний район, Оренбурзька область